— японська компанія-розробник та локалізатор відеоігор, яка спеціалізується на рольових відеоіграх та візуальних новелах. Компанія заснована у 1984 році як Chunsoft Co., Ltd, у 2012 році відбулося злиття зі студією Spike. Належить компанії Dwango.

Історія 
Компанію Chunsoft заснував Койчі Накамура, відеоігровий дизайнер та програміст, що працював з Enix. «Chun» («чюн») у назві компанії є онйомі-читанням канджі 中, взятого з прізвища засновника (кунйомі-читання — «нака»). У 2005 році студію купила компанія Dwango. 2012 року після злиття сестринських компаній Chunsoft та Spike була утворена Spike Chunsoft.

2017 року Spike Chunsoft заснувала у Північній Америці розташоване в Лонг-Біч (Каліфорнія) дочірнє підприємство, яке здійснює локалізацію та видання власних відеоігор компанії, а також відеоігор сестринського підприємства 5pb./Mages у рамках утвореного між ними партнерства. Першою виданою спільно з Mages відеогрою компанії стала Steins;Gate для Microsoft Windows, видання якої передано Spike Chunsoft від Mages у 2018 році; надалі вони продовжили видавати наступні ігри із серії Science Adventure, включно з Steins;Gate 0 та Chaos;Child.

Продукти

Розроблені відеоігри

Розроблені як Chunsoft 
 The Portopia Serial Murder Case (1983)
 Dragon Quest (1986)
 Dragon Quest II (1987)
 Dragon Quest III (1988)
 Dragon Quest IV (1990)
 Famicom Jump II: Saikyō no Shichinin (1991)
 Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride (1992)
 Otogirisō (1992)
 Torneko's Great Adventure: Mystery Dungeon (1993)
 Kamaitachi no Yoru (1994)
 Mystery Dungeon: Shiren the Wanderer (1995)
 Machi: Unmei no Kousaten (1998)
 Torneko: The Last Hope (1999)
 Shiren the Wanderer 2 (2000)
 Shiren the Wanderer GB2 (2001)
 Dragon Quest Characters: Torneko's Great Adventure 2 - Mystery Dungeon (Torneko: The Last Hope) (2001)
 Dragon Quest Characters: Torneko no Daibōken 2 (2002)
 Kamaitachi no Yoru Advance (2002)
 Dragon Quest Characters: Torneko's Great Adventure 3: Mystery Dungeon (2004)
 The Nightmare of Druaga: Fushigino Dungeon (2004)
 Pokémon Mystery Dungeon: Blue Rescue Team (2005)
 Homeland (2005)
 Mystery Dungeon: Shiren the Wanderer (2005)
 Shiren the Wanderer DS2 (2006)
 Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team (2005)
 Imabikisō (2007)
 428: Shibuya Scramble (2007)
 Shiren the Wanderer (2008)
 Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time and Explorers of Darkness (2009)
 Pokémon Mystery Dungeon: Keep Going! Blazing Adventure Squad!, Let's Go! Stormy Adventure Squad!, and Go For It! Light Adventure Squad! (2009)
 Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors (2009)
 Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky (2009)
 Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate (2010)
 Kowa-Oto (2010)
 Shiren the Wanderer 4: The Eye of God and the Devil's Navel (2010)
 Zombie Daisuki (2011)
 Wii Play: Motion (2011)
 Zero Escape: Virtue's Last Reward (2012)

Розроблені як Spike Chunsoft 
 Conception: Ore no Kodomo o Undekure! (PlayStation Portable, PlayStation 4, 2012)
 Kenka Banchō Bros. Tokyo Battle Royale (PlayStation Portable, 2012)
 Danganronpa 2: Goodbye Despair (PlayStation Portable, PlayStation Vita, Microsoft Windows, PlayStation 4, 2012)
 Danganronpa: Trigger Happy Havoc (Android, iOS, PlayStation Vita, Microsoft Windows, PlayStation 4, 2012)
 Shiren the Wanderer 4 Plus: The Eye of God and the Devil's Navel (Nintendo DS, PlayStation Portable, 2012)
 Pokémon Mystery Dungeon: Gates to Infinity (Nintendo 3DS, 2012)
 Conception II: Children of the Seven Stars (Nintendo 3DS, PlayStation Vita, Microsoft Windows, 2013)
 StreetPass Battle / Warrior's Way (Nintendo 3DS, 2013)
 Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors (iOS, 2013)
 Attack on Titan: Humanity in Chains (Nintendo 3DS, 2013)
 J-Stars Victory VS (PlayStation 3, PlayStation Vita, 2014)
 Fossil Fighters: Frontier (Nintendo 3DS, 2014)
 Sekai Seifuku: Costume Fes. (PlayStation Vita, 2014)
 Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls (PlayStation Vita, Microsoft Windows, PlayStation 4, 2014)
 Danganronpa: Unlimited Battle (iOS, Android, 2015)
 Kenka Bancho 6: Soul & Blood (Nintendo 3DS, 2015)
 Ukiyo no Shishi (PlayStation 3, 2015)
 Ukiyo no Roushi (PlayStation Vita, 2015)
 Etrian Mystery Dungeon (Nintendo 3DS, 2015)
 Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate (PlayStation Vita, 2015)
 J-Stars Victory VS+ (PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita, 2015)
 Mystery Chronicle: One Way Heroics (PlayStation 4, PlayStation Vita, Microsoft Windows, 2015)
 Pokémon Super Mystery Dungeon (Nintendo 3DS, 2015)
 Exist Archive: The Other Side of the Sky (створена спільно з Tri-Ace) (PlayStation 4, PlayStation Vita, 2015)
 Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games (Nintendo 3DS, 2016)
 One Piece: Burning Blood (PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita, Microsoft Windows, 2016)
 Zero Time Dilemma (Nintendo 3DS, PlayStation Vita, Microsoft Windows, 2016)
 Fire Pro Wrestling World (Microsoft Windows, PlayStation 4, 2017)
 Danganronpa V3: Killing Harmony (PlayStation 4, PlayStation Vita, Microsoft Windows, 2017)
 Seikimatsu Days: Our Era's End (Android, iOS, 2018)
 Zanki Zero: Last Beginning (Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation Vita, 2018)
 Jump Force (PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox One, 2019)
 AI: The Somnium Files (Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, 2019)

Видані відеоігри

Видані в Японії власні відеоігри 
 Kenka Bancho Otome (喧嘩番長乙女) (2016)
 Kenka Bancho Otome: My Honey of Absolute Perfection (2017)
 Kenka Bancho Otome 2nd Rumble!! (2019)

Видані в Японії західні відеоігри 
 Hotline Miami (2012)
 The Witcher 2: Assassins of Kings (2012)
 Saints Row: The Third (2012)
 Kingdoms of Amalur: Reckoning (2012)
 Dead Island: Riptide (2013)
 Metro: Last Light (2013)
 Terraria (2013)
 Epic Mickey: Power of Illusion (2013)
 Epic Mickey 2: The Power of Two (2013)
 CastleStorm (2015)
 Hotline Miami 2: Wrong Number (2015)
 The Witcher 3: Wild Hunt (2015)
 Wasteland 2: Director's Cut (2015)
 Crypt of the NecroDancer (2016)

Видані міжнародно компанією Spike Chunsoft, Inc. 
Список нижче включає відеоігри опубліковані міжнародно північноамериканським дочірнім підприємством Spike Chunsoft, Inc. з часу його заснування 1 грудня 2017 року. Окрім відеоігор, які Spike Chunsoft публікує в Японії, компанія видає роботи студії Mages (яка також була до липня 2019 року дочірнім підприємством компанії Dwango) та інших компаній.

Примітки

Посилання 
  

 
Розробники відеоігор Японії
Видавці відеоігор
Розробники відеоігор